Маратон за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 21. августа на познатом Самбодром. Овом дисциплином завшрила су атлетска такмичења на овим Летњим олимпијским играма.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранио је Стивен Кипротич из Уганде.

Резиме 
Маратонска трка је почела на Самбодрому уз благу кишу и температуру од 24 °C. Учествовало је 155 такмичара од који је 140 завршило трку, што је рекорд за маратонску трку на Олимпијским играма. Ранији рекорд постигнут је 1996. на олимпијским играма у Атланти са 124 учесника, од којих је 111 завршило трку. Трка 2016. је имала и највећи број земаља учесница у маратону (80). Још један рекорд постигнут је на овим Играма јер је првих 60 завршило трку  у времену бољем од 2:20:00.

Земље учеснице 
Учествовало је 155 маратонаца из 80 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих маратонаца 2016. године пре почетка такмичења (20. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Маратон на Летњим олимпијским играма